SOR BN 10.5 — городской автобус, выпускаемый чешской компанией SOR Libchavy с 2005 года. Пришёл на смену автобусу SOR B 10.5.

Конструкция 
В отличие от SOR B 10.5, у автобуса SOR BN 10.5 низкий пол. Справа присутствуют три входные двери.

Задняя ось автобуса DAN. Компоновка автобуса заднемоторная, заднеприводная. Кузов сделан из металла, салон выполнен в пластиковой оправе.

Производство 
Автобус SOR BN 10.5 впервые был представлен в 2005 году. Значительная часть моделей эксплуатируется компанией ČSAD autobusy Plzeň.

Также существует газомоторная модификация SOR BNG 10.5.

Ссылки 

 Informace na stránkách výrobce